Дёшево и сердито — фразеологизм, означающий что-либо невысокой стоимости, но достаточного качества.
 Дёшево и сердито — альбом группы Ю.Г.
 Дёшево и сердито (телепередача) — телепередача Первого канала